Pilone – elemento architettonico
 Pilone – struttura architettonica dei templi dell'Antico Egitto
 Pilone – ruolo del gioco del rugby
 Pilone alare – elemento strutturale di un aeromobile, utilizzato per sostenere esternamente alla fusoliera o alle ali elementi esterni come i motori.
 Pilone votivo –  struttura semplice dedicata al culto, tipicamente dedicata ai santi o alla Vergine Maria nelle zone rurali.
 Pilone – romanzo di William Faulkner
 Pilone – soprannome di Antonio Cozzolino, brigante italiano dell'Ottocento